Die FA Vase ist ein Wettbewerb für englische Fußball-Mannschaften der niederen, regionalen Ligen, der jährlich stattfindet.

Vor 1974 waren Fußballer in den englischen Ligen entweder Amateure oder Profis. 1974, als viele Vereine begannen, den Amateuren Geld fürs Spielen zu bezahlen, schaffte die Football Association die Trennung und ebenfalls den FA Amateur Cup ab. Stattdessen führte sie die FA Vase für die Mehrheit der Vereine ein, die zuvor im Amateur Cup gespielt hatten.

In der ersten Saison 1974/75 nahmen mehr als 200 Mannschaften teil. 1999 nahmen 446 Mannschaften an zwei Qualifikationsrunden teil, die den sechs Hauptrunden, Halbfinale und Finale vorausgingen.

Titelträger

Weblinks 
 Informationen zur FA Vase auf der Webseite des englischen Verbandes (englisch)

Fußballwettbewerb in England